Het seizoen 2016/17 van de Topklasse ging van start op 3 september 2016. De laatste speelronde stond gepland voor 6 mei 2017. De Topklasse is het hoogste amateurniveau binnen het Nederlandse vrouwenvoetbalsysteem. Na 22 wedstrijden werd Ter Leede voor de tweede maal kampioen van de Topklasse.

Topklasse

Teams

Eindstand

Uitleg kleuren

Topscoorsters

Nacompetitie

Eerste ronde

Tweede ronde

2016/17
Nederlands competitievoetbal 2016/17